

Personnalités 

 Sara Annie Burstall (1859-1939), pédagogue et directrice d'école britannique

Toponymie 

 Burstall, une commune britannique du Suffolk
 Burstall, un village canadien de Saskatchewan

Patronyme anglais